«All I Ever Wanted» — пісня Brian Melo
 «All I Ever Wanted» — пісня Basshunter
 All I Ever Wanted — альбом Келлі Кларксон